Mario Fabbri – magistrato italiano
Mario Fabbri – musicolo e alpinista italiano
Mario Fabbri – politico italiano